Juan Casimiro de Sajonia-Coburgo (Gotha, 12 de junio de 1564 - Coburgo, 16 de julio de 1633) fue duque de Sajonia-Coburgo, descendiente de la línea ernestina de la casa de Wettin. Bajo su gobierno, la ciudad de Coburgo prosperó con muchos edificios renacentistas construidos que aún se conservan hoy en día.

Juventud
Juan Casimiro nació en el castillo de Grimmenstein en Gotha el 12 de juni de 1564 como el mediano de tres hijos del duque Juan Federico II, duque de Sajonia y su esposa, la condesa palatina Isabel de Simmern-Sponheim. Debido a las sanciones del Sacro Imperio Romano Germánico (Reichsexekution) contra Gotha, su padre perdió el 15 de abril de 1567 sus dominios y su libertad. Luego Juan Casimiro vivió con sus hermanos, Federico Enrique (que murió en 1572 a los 11 años de edad) y Juan Ernesto y su madre, primero en Eisenach, luego en la corte de su tío Juan Guillermo, el guardián de los niños, en Weimar, y finalmente en Eisenberg (Turingia). En 1570 la Dieta de Espira restauró a los hermanos los derechos y privilegios de su padre. Dos años más tarde, en el verano de 1572, su madre se trasladó a Austria para unirse a su esposo en cautividad. Unos pocos meses después, el 6 de noviembre de 1572, sus dos hijos recibieron por la división de Erfurt el Principado de Sajonia-Coburgo-Eisenach. El Principado estaba formado por las zonas meridional y occidental de Turingia , incluyendo las ciudades de Eisenach, Gotha y Hildburghausen. Los guardianes adicionales de los niños fueron Juan Jorge, elector de Brandeburgo (desde 1578 margrave Jorge Federico de Brandeburgo-Anspach) y el abuelo material, Federico III, elector del Palatinado, y también el enemigo de su padre, Augusto, elector de Sajonia, que supervisó la educación de Juan Casimiro así como la regencia del nuevo Principado en Coburgo. Juan Casimiro y su hermano se trasladaron a Coburgo el 5 de diciembre de 1572. Sus guardianes firmaron en el nombre de Juan Casimiro la Fórmula de la Concordia (Konkordienformel) de 1577 y el Libro de Concordia (Konkordienbuch) de 1580, las dos afirmaciones de autoridad de la fe luterana.

Entre 1578 y 1581 Juan Casimiro estudió en la universidad de Leipzig.  El 6 de mayo de 1584 se comprometió, sin el consentimiento de su padre, con Ana, la hija de Augusto de Sajonia, con quien se casó el 16 de enero de 1586 en Dresde. Solo después de la muerte del elector Augusto de Sajonia el 11 de febrero de 1586 fue el duque Juan Casimiro a la edad de 22 años capaz de emprender con su hermano Juan Ernesto el gobierno de su principado.

Reinado
En 1596 los hermanos dividieron su Principado en dos. Juan Ernesto recibió el principado de Sajonia-Eisenach y Casimiro continuó reinando a solas en Coburgo. Sus dominios estaban compuestos por los distritos de Coburgo con las subdivisiones de Lauter, Rodach y Gestungshausen bei Sonnefeld, Heldburg con una subdivisión de Hildburghausen, Römhild, Eisfeld, Schalkau, Sonneberg, Neustadt, Neuhaus, Mönchröden y Sonnefeld.

Bajo Juan Casimiro, la ciudad de su residencia, Coburgo, tuvo su primera cumbre cultural con un estallido de la construcción. Se reconstruyó el Schloss Ehrenburg en estilo renacentista como el Stadtschloss (castillo de la ciudad). El anterior Schloss Callenberg, se extendió en un pabellón de caza; su capilla fue consagrada en 1618 como el primer santuario protestante en tierra coburguesa. El Veste Coburg fue convertido en una fortaleza ducal, y el arsenal así como los edificios gubernamentales (Stadthaus) fueron construidos en la Marktplatz (plaza del Mercado). El coro de Moritzkirche fue concedido por Juan Casimiro en 1598 en honor de sus padres con un enorme epitafio renacentista – un monumento de alabastro de 12 metros de alto con una serie de pinturas ricamente esculpidas. Además, fundó el Gymnasium Casimirianum, amplió la biblioteca del castillo para incluir su herencia de colecciones de libros y en 1603 contrató al compositor Melchior Franck como Hofkapellmeister (maestro de música de la corte). La corte, durante un tiempo, mantuvo a 213 personas y 130 caballos. 

Políticamente, Juan Casimiro tuvo éxito al conseguir el Reichsritterschaft (Comunidad de Caballeros imperiales) para someter a su soberanía bajo la garantía de la jurisdicción sobre su patrimonio. Emitió la orden de establecer una iglesia estatal luterana con el duque como el summus episcopus (latín, "sumo obispo"), la táctica más tarde adoptada por muchos de los estados turingios. Como la única autoridad suprema de justicia y religión en el Principado, construyó en Coburgo en 1589 un Hofgericht (Tribunal especial para los nobles), un Appellationsrat (Tribunal de apelación), un Schöppenstuhl (Tribunal de Justicia) y en 1593 añadió para la iglesia luterana un consistorio, que también abarcaba Sajonia-Weimar pero permaneció en Jena. 

Y sobre todo construyó como el núcleo de su gobierno de Coburgo, un aparato administrativo, que persistió después de su muerte y sobrevivió a muchas tormentas políticas. El duque Casimiro logró permanecer neutral en la guerra de los Treinta Años hasta 1631. Después se unió al lado protestante bajo Suecia, las tropas imperiales y bávaras bajo Wallenstein llevaron a cabo la ocupación de Coburgo y el asedio infructuoso del Veste en 1632. 

Durante su reinado, los juicios y quema de brujas estuvieron en su momento álgico. Permitió que se celebraran 178 juicios de "brujas". En 1593 el duque Juan Casimiro se divorció de su esposa por adulterio y entonces la retuvo cautiva hasta su muerte en el Veste. En 1599, se casó con Margarita, la hija de Guillermo, duque de Brunswick-Luneburgo. Juan murió en Coburgo el 16 de julio de 1633. Dado que no tenía hijos, su herencia recayó en su hermano Juan Ernesto de Sajonia-Eisenach.

Está enterrado en la iglesia de san Mauricio (Morizkirche) en Coburgo. Su ataúd está en la cripta debajo de la iglesia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía
  Thomas Nicklas: Das Haus Sachsen-Coburg – Europas späte Dynastie (La casa de Sajonia-Coburgo – La última dinastía de Europa). Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 2003, ISBN 3-17-017243-3.
  Gerhard Heyl:  Johann Casimir En:  Neue Deutsche Biographie (NDB), Band 10 (Nueva Biografía Alemana) [NDB], Volumen 10).  Berlín, Duncker & Humblot, 1974, p. 531 ff.
  August Beck: Johann Casimir (Herzog von Sachsen-Coburg). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Band 14 (Biografía alemana general [ADB], Volumen 14).  Leipzig, Duncker & Humblot, 1881, pp. 369–372.
  Herzog Johann Casimir von Sachsen-Coburg 1564 - 1633; Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages (El duque Juan Casimiro de Sajonia-Coburgo 1564 - 1633; Exposición del 400.º aniversario de su nacimiento); octubre-noviembre de 1964 (catálogo de exposición), editado por las Colecciones de Arte del Veste Coburg.
 Hans-Joachim Böttcher: WENIG UND BÖS WAR DIE ZEIT MEINES LEBENS - Anna von Sachsen (1567-1613), Dresde 2016, ISBN 978-3-941 757-70-7.

Enlaces externos

 Publicaciones de o sobre Juan Casimiro, duque de Sajonia-Coburgo en Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts VD 17
  Herzog Johann Casimir von Sachsen-Coburg-Gotha 

Casa de Wettin
Duques de Sajonia-Coburgo-Eisenach
Duques de Sajonia-Eisenach
Duques de Sajonia-Coburgo
Nacidos en Gotha
Fallecidos en Coburgo